Valys (voorheen Traxx genoemd), een regeling voor bovenregionaal vervoer voor gehandicapten
 Bombardier TRAXX, een familie van elektrische en diesel-elektrische locomotieven